Betrayal (toneelstuk), een toneelstuk geschreven door Harold Pinter
 Betrayal (1929), een Amerikaanse film van Lewis Milestone
 Betrayal (1983), een film van David Jones gebaseerd op het toneelstuk
 Betrayal (2003), een Amerikaanse film van Mark L. Lester
 Betrayal (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 2013